Gerlingen ist der Name folgender Orte:
 Gerlingen, Stadt im baden-württembergischen Landkreis Ludwigsburg in Deutschland
 Gerlingen (Ense), Ortsteil der nordrhein-westfälischen Gemeinde Ense im Kreis Soest in Deutschland
 Ortsteil der nordrhein-westfälischen Gemeinde Wenden im Kreis Olpe in Deutschland
 1939 bis 1945 der deutsche Name des Dorfes Gąsawa im Powiat Żniński in der Wojewodschaft Kujawien-Pommern in Polen
 Gerlingen (französisch Guerlange), Ortsteil von Aubange, Provinz Luxemburg, Belgien

Siehe auch:
 Gerling (Begriffsklärung)
 Gerlingsen
 Kerlingen